Rolf Feltscher est un footballeur helvético-vénézuélien né le  à Bülach qui joue pour l'équipe nationale du Venezuela. Il évolue au poste de défenseur au MSV Duisbourg. 

Son frère aîné, Frank Feltscher, est également joueur professionnel.

Biographie 
Formé au Grasshopper Zurich, Rolf Feltscher fait ses débuts en Super League contre le FC Saint-Gall lors de la saison 2007-2008, alors qu'il a à peine 16 ans. 

Après trois ans passés dans son club formateur, il rejoint le Parme FC En , il est prêté à Padoue.

Après avoir joué dans les différentes sélections juniors suisses, Rolf Feltscher accepte la convocation la sélection vénézuélienne, pays d'origine de sa maman le . Il fête sa première cape le  face à la Bolivie, lors des éliminatoires pour la coupe du monde 2014.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1990
Naissance à Bülach
Footballeur international vénézuélien
Footballeur suisse
Sportif zurichois
Joueur du Grasshopper Club Zurich
Joueur du Parme Calcio 1913
Joueur du Calcio Padoue
Joueur de l'US Grosseto FC
Joueur du FC Lausanne-Sport
Joueur du MSV Duisbourg
Joueur du Getafe CF
Joueur du Real Saragosse
Joueur du Galaxy de Los Angeles
Joueur du FC Würzburger Kickers